

Onomastica
Basilide – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Basilide – gnostico
Vangelo di Basilide
Basilide – filosofo epicureo
Basilide di Alessandria – soldato e santo

Pagine correlate
Basilio